Il singolare  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Russell era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alex Bogomolov, Jr. ha battuto in finale Amer Delić 5–7, 7–6(7), 6–3.

Teste di serie

 Kei Nishikori (secondo turno)
 Peter Luczak (quarti di finale)
 Carsten Ball (primo turno)
 Izak van der Merwe (primo turno)

  Bobby Reynolds (semifinali)
  Alex Bogomolov, Jr. (campione)
  Lester Cook (primo turno)
  Giovanni Lapentti (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2010